Presidente del Gobierno es la denominación de un cargo del poder ejecutivo, que sirve como jefe de Gobierno en algunos países con sistema parlamentario (España) o semipresidencialista (Rusia).

Aunque a nivel internacional se lo considera equivalente a otras denominaciones, como primer ministro (Reino Unido, Francia, etc...), Canciller (Austria, Alemania) o presidente del Consejo de Ministros (Italia y otros), las funciones no son necesariamente las mismas. Por ejemplo, en España el presidente del Gobierno no es primus inter pares, como suelen serlo los primeros ministros, como el de Reino Unido, sino un verdadero e indiscutido jefe del gobierno.

Véase también 
 Jefe de Gobierno
 Primer ministro
 Canciller
 Presidente del Consejo de Ministros
 Jefe de Estado
 Alto cargo

Bibliografía 
 ARDANT, P. Le premier ministre en France, ed. Montchrestien, París, 1991.
 BAR CENDÓN, A. El Presidente del Gobierno en España, Civitas, Madrid, 1983. ISBN 8473982479
 BERKELEY, J. The Power of the Prime Minister, Londres, 1968.
 KLEIN, H. The German Chancellors, INC, Berlín, 1996.
 MATEOS Y DE CABO, O. I. El Presidente del Gobierno en España: status y funciones (Tesis doctoral), La Ley, Madrid, 2006. ISBN 978-84-9725-751-0 
 PREDIERI, A. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Florencia, 1951.
 PRYCE, S. Presidentializing the Premier ship, MacMillan Press, Londres, 1997.
 ZILEMENOS, C. Naissance et évolution de la fonction de Premier Ministre dans le régime parlementaire, París, 1979.

Enlaces externos 
 A cuánto ascienden los sueldos de los presidentes y ministros de toda Europa, 04/06/2012, ABC

Jefatura de gobierno